Jake Hanson is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur Grant Show.

Hij heeft maar in twee afleveringen mee gespeeld.

Jake komt in de serie als een oude vriend van Dylan McKay, ze komen elkaar tegen op het strand als Dylan wil surfen.
Hij heeft vroeger het surfen geleerd aan Dylan, hij blijkt een echte vagebond te zijn (leve de lol).

De ouders van Kelly Taylor gaan binnenkort trouwen en zoeken nog iemand die wat klusjes kan doen van onder andere schilderen.
Jake zoekt werk en ze vragen hem om dit te doen en hij gaat daarop in.

Als hij bezig is met werken komt Kelly hem vergezellen en ze flirten erop los. Kelly denkt dat het serieus kan zijn maar voor Jake is dit een leuk tussendoortje.
Als Kelly denkt dat het moment daar is en dat het echt serieus gaat worden is Jake klaar met zijn werk en wil weer de weg op.
Kelly is teleurgesteld en verdrietig maar vraagt hem toch om te blijven en vraagt of hij op de bruiloft komt als gast en date.
Hij zegt nee en gaat weg, maar komt toch op de bruiloft en Kelly is weer helemaal gelukkig.

Hierna is seizoen 2 afgelopen. 
In seizoen 3 horen wij in de eerste aflevering dat het een zomer flirt was en Jake haar toch echt verlaten heeft
Wij zien Jake hierna ook niet meer terug

Hanson, Jake